Alexandre Deschapelles – francuski szachista i brydżysta
 manewr Deschapelles – manewr brydżwo opracowany przez Alexandre'a Deschapelles'a
 Deschapelles – miejscowość na Haiti